Macaco peut être :
 Macaco, un groupe rock alternatif latino
 Macaco, une figure en capoeira
 Lémur Macaco, une espèce de lémurien